Iain Murray peut désigner:

 Iain Murray, 10 duc d'Atholl, pair et propriétaire foncier écossais ;
 Iain Murray (né en 1931), pasteur et auteur écossais ;
 Iain Murray (né en 1958), marin australien.